Marcelo je křestní jméno, španělská a portugalská verze jména Marcel. Italská verze je Marcello. Jméno nosí např. tito lidé:

 Marcelo Caetano – portugalský politik
 Marcelo H. del Pilar – filipínský spisovatel a novinář
 Marcelo Melo – brazilský tenista
 Marcelo Ríos – chilský tenista
 Marcelo Salas – chilský fotbalista
 Marcelo Vieira – brazilský fotbalista

 ostatní
 Marcelo – mexický film z roku 2012